Mamba verde se poate referi la două specii de șerpi mamba:

 Dendroaspis angusticeps sau Mamba verde oriental, un șarpe arboricol întâlnit în estul Africii de Sud și în Africa de Est
 Dendroaspis viridis sau Mamba verde occidental, un șarpe arboricol întâlnit în părțile sudice ale Africii de Vest

Vezi și
Green Mamba FC (în traducere din engleză: Mamba Verde FC), un club de fotbal din Swaziland